Zador
 Задор (прізвище) — угорське прізвище.
 Задор (Словаччина) — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край, Словаччина.